Les Balénoptères (Balaenoptera) sont un genre de rorquals, les baleines de la famille des balénoptéridés.

Caractéristiques 
Les baleines du genre Balaenoptera sont dénommées , par opposition aux  (genres Balaena et Eubalaena) : elles s'en distinguent par une silhouette plus fuselée, la présence d'un aileron dorsal et une masse graisseuse moindre. 

Les balénoptères sont caractérisés par plusieurs sillons (entre 50 et 90) situés sur leurs abdomens.

Origine 
Des fossiles de ce genre existent depuis le Néogène, soit depuis 20 à  d'années.

Liste des espèces

Espèces actuelles
Selon , le genre (possiblement paraphylétique) des balénoptères (Balaenoptera)  comprend actuellement six ou sept espèces :
 Balaenoptera acutorostrata Lacépède, 1804 — rorqual de Minke
 Balaenoptera bonaerensis Burmeister, 1867 — rorqual de Minke du Sud
 Balaenoptera borealis Lesson, 1828 — rorqual boréal (rorqual de Rudolphi)
 Balaenoptera brydei Olsen, 1913
 Balaenoptera edeni Anderson, 1878 — rorqual tropical (rorqual de Bryde ou d'Eden)
 Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) — rorqual bleu ou baleine bleue
 Balaenoptera omurai Wada, Oishi & Yamada, 2003 — rorqual d'Omura (découvert en 2003)
 Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) — rorqual commun

Espèces disparues

 Balaenoptera bertae
 Balaenoptera cephalus
 Balaenoptera colcloughi
 Balaenoptera cortesii
 Balaenoptera davidsonii
 Balaenoptera ryani
 Balaenoptera siberi
 Balaenoptera sursiplana
 Balaenoptera taiwanica

Phylogénie

Systématique

Références taxinomiques

Notes et références 

Cétacé (nom scientifique)
Balaenopteridae